KS Unia Oświęcim – polski klub sportowy
 TH Unia Oświęcim – polski klub hokejowy
 UKŁF Unia Oświęcim – polski klub łyżwiarstwa figurowego
 UKP Unia Oświęcim – polski klub pływacki